22, jaar in de 1e eeuw
 22 (getal), natuurlijk getal
 22 (Lily Allen), nummer van Lily Allen uit 2009
 22 (Taylor Swift), nummer Taylor Swift uit 2013